Deubel  steht für:
 Deubel, eine regionale Bezeichnung für den Teufel

Deubel ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Deubel (1898–1966), deutscher Geologe
 Heinrich Deubel (1890–1962), deutscher KZ-Kommandant
 Ingolf Deubel (* 1950), deutscher Politiker (SPD)
 Joseph Deubel (1716–1793), Holzbildhauer
 Léon Deubel (1879–1913), französischer Lyriker
 Max Deubel (* 1935), deutscher Motorradrennfahrer
 Werner Deubel (1894–1949), deutscher Dramatiker, Schriftsteller und Essayist